Saint John (o St. John's) puede referirse a:

Toponimia

Antigua y Barbuda 
 Saint John, capital de Antigua y Barbuda.

Islas Vírgenes de los Estados Unidos 
 Saint John: una de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos;

Canadá 
 Saint John: ciudad de la provincia de Nuevo Brunswick, en Canadá;
 Aeropuerto de Saint John: el aeropuerto de esta ciudad;
 Saint John's, capital de la provincia canadiense de Terranova y Labrador;

Reino Unido 
 Saint John's College, integrado en la Universidad de Cambridge;
 Saint John's College, integrado en la Universidad de Oxford;

Estados Unidos 
 St. John (Kansas), ciudad en el condado de Stafford;
 St. John (Misuri), ciudad en el condado de San Luis;
 St. John (Dakota del Norte), ciudad en el condado de Rolette;
 St. John (Indiana), pueblo en el condado de Lake;
 St. John (Washington), pueblo en el condado de Whitman;
 Municipio de St. John (condado de Stafford, Kansas);

Desambiguaciones 
 Parroquia de Saint John .